Anna Jagaciak – polska lekkoatletka
 Monika Jagaciak – polska modelka